Якуб Коварж (,  19 липня 1988, Пісек) — чеський хокеїст, воротар клубу чеської екстраліги «Спарта» (Прага). Гравець збірної команди Чехії.

Ігрова кар'єра 
2006 року був обраний на драфті НХЛ під 109-м загальним номером командою «Філадельфія Флаєрс». 

На юніорському рівні виступав за клуби ОХЛ «Ошава Дженералс» та «Віндзор Спітфайрс».

Професійну хокейну кар'єру розпочав 2009 року виступами за чеський клуб «Маунтфілд» кольори якого захищав чотири сезони.

Влітку 2013 року переїхав до Росії, де тривалий час виступав за команди КХЛ «Сєвєрсталь» та «Автомобіліст». Взимку 2021 року перебрався до швейцарського клубу ЦСК Лайонс.

Влітку повернувся на батьківщину, де уклав контракт із столичною командою «Спарта».

Збірна 
Був гравцем юніорської та молодіжної збірної Чехії.

У складі національної збірної бронзовий призер чемпіонатів світу 2011 та 2012 років.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

чеські хокеїсти
чеські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Чехії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Хокеїсти «Мотора» (Чеські Будейовиці)
Хокеїсти «Сєвєрсталі»
Хокеїсти «Автомобіліста»
Хокеїсти «Цюриха»
Хокеїсти «Спарти» (Прага)
Задрафтовані «Філадельфія Флайєрс»